«Catch» - o «The Catch» - puede referirse a:

Deporte 
 Catch wrestling, deporte.
 Catch, jugada de béisbol.
 The Catch (1982), jugada famosa de Joe Montana en el fútbol americano.

Música 
 C.C. Catch (1964-), cantante holandesa-alemana.
 Catch (1997–1999), banda de Inglaterra.
 Catch (2006), álbum de Misako Odani.
 Catch (1987), canción de The Cure.
 Catch (caza), tipo de ronda de Inglaterra (s. XVII y XVIII) - con texto humorístico y con juegos de palabras.

Televisión 
 The Catch (2016), serie de televisión estadounidense.